Raifusan bezeichnet:

 ein osttimoresischer Ort im Suco Lausi, Gemeinde Aileu, siehe Raifusa (Lausi)
 ein osttimoresischer Ort im Suco Liurai, Gemeinde Aileu, siehe Raifusan (Liurai)
 eine osttimoresische Aldeia im Suco Haupu, Gemeinde Ermera, siehe Raepusa

Siehe auch:
 Rai Fusar
 Raifusa